Siergiej Wasiljewicz Iwanow (1864-1910) – rosyjski malarz
 Siergiej Pietrowicz Iwanow (1951-2000) – rosyjski aktor
 Siergiej Borisowicz Iwanow (ur. 1953) – rosyjski polityk, wicepremier
 Siergiej Iwanow (ur. 1954) – rosyjski żużlowiec
 Sergei Ivanov (Siergiej Iwanow, ur. 1958) – estoński polityk
 Siergiej Iwanow (ur. 1961) – rosyjski szachista
 Siergiej Iwanow (ur. 1975) – rosyjski kolarz
 Siergiej Iwanow (ur. 1979) – lekkoatleta rosyjski, długodystansowiec
 Siergiej Iwanow (ur. 1980) – kirgiski piłkarz